Federal Building and U.S. Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Federal Building and U.S. Courthouse (Dothan, Alabama), NRHP-ID: 74000412
 Federal Building and U.S. Courthouse (Savannah, Georgia), NRHP-ID: 74000663
 Federal Building and U.S. Courthouse (Sioux Falls, South Dakota), NRHP-ID: 74001894